Noria steht für:
 eine in Syrien und anderen Teilen der arabisch-islamischen Welt gebräuchliche Form des Wasserschöpfrads, siehe Schöpfrad
 ein danach benanntes logistisches System in der Schlacht um Verdun, siehe Noria (Verdun)
 eine Gestalt im Gnostizismus, siehe Noreia (Gnosis).
 eine Rebsorte Noria

Noria ist der Name folgender Personen:
 Noria Shiraishi (* 1981), Mitglied der japanischen Popgruppe BeForU

Siehe auch
 Noreia
 La Noria